Salleschen ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Salleschen, 1938 bis 1945 Offenau (Ostpreußen), Kreis Johannisburg, seit 1945: Zalesie (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Salleschen, Kreis Neidenburg, seit 1945: Zalesie (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Salleschen, 1938 bis 1945 Tannau, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Zalesie (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Salleschen, 1938 bis 1945 Ingelheim, Kreis Ortelsburg, seit 1945: Zalesie (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen